Rudolf Kochendörffer ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Kochendörffer (Mathematiker) (Paul Joachim Rudolf Kochendörffer; 1911–1980), deutscher Mathematiker
 Rudolf Kochendörffer (Eishockeyspieler) (1924–2015), deutscher Eishockeyspieler und -schiedsrichter